Met de term Fluwelen Revolutie worden vreedzaam verlopen revoluties aangeduid.
 De Fluwelen Revolutie in Tsjecho-Slowakije wordt meestal met deze term bedoeld
 De Bataafse Revolutie gold ook als een fluwelen revolutie
 De Rozenrevolutie (Georgië) heeft in haar begindagen ook een tijdje deze naam gedragen.